Koutougou steht für

 Koutougou (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein Department in Burkina Faso
 Koutougou (Togo), einen Ort  in der Region Kara in Togo